Список экранизаций книг Генрика Сенкевича включает известные фильмы по произведениям Г. Сенкевича.

Список

Ссылки